Нарам-Син (вариант Нарам-Суэн) — имя нескольких царей в истории древней Месопотамии.

 Нарам-Син — царь Аккада (2236—2200 гг. до н. э.)
 Нарам-Син — царь Ассирии в XIX веке до н. э.
 Нарам-Син — царь Урука, известный лишь из одной надписи 
 Нарам-Син — царь Эшнунны

Правители Древней Месопотамии